Särkirivier (Kiruna)
 Särkirivier (Muonio)
 Särkirivier (Pajala)

Särki is Fins voor voorn. De drie gemeenten liggen in het noorden van Zweden.